Александар Поповић може бити:

 Александар Поповић (писац), српски драмски писац
 Александар Поповић (политичар), српски политичар, хемичар, потпредседник ДСС, атлетски рекордер и репрезентативац Југославије
 Саша Поповић, певач и директор продукцијске куће „Гранд продукција“
 Александар Поповић (историчар) (1931), српски историчар, инострани члан САНУ.
 Александар М. Поповић (1890), књижар
 Александар Поповић Зуб, књижевник, преводилац и новинар.
 Александар Поповић (фудбалер, 1999), српски фудбалски голман